Эрик Джозеф Джангменн (родился 2 декабря 1981) — американский актер, наиболее известный по роли Джейна МакМануса в сериале «Ночной Сталкер». Также он имеет эпизодическую роль Ларри Биала в ситкоме канала Дисней Even Stevens.

Джангменн родился в Орландо, Флорида, в семье Дженет и Джима Джангменнов. Он посещал Северо-Восточную школу искусств и международную школу «Americas», обе в Сан-Антонио, Техас.

Джангменн снялся в нескольких фильмах и телесериалах, а также в рекламе WCW видеоигры «WCW Mayhem».

Джангменна также можно увидеть в фильме 2009 года Timer с Эммой Колфилд и ДжоБет Уильямс.

Фильмография 
 Факультет (1998)
 The Boy with the X-Ray Eyes (1999)
 Varsity Blues (1999)
 Drive In (2000)
 Побеждая Лондон (2001)
 Недетское кино (2001)
 Outside (2002)
 Monster Man (2003)
 8 простых правил для друга моей дочери-подростка (2004)
 Happy Endings (2005)
 Чамскраббер (2005)
 Military Intelligence and You! (2006)
 Bones (2007)
 Killer Pad (2008)
 Red Velvet (2008)
 TiMER (2008)
King & Maxwell (2013)
 Параллели (2015) 
NCIS: Los Angeles (2009)

Примечания

Ссылки